Bogumiły ist ein polnischer Ortsname:
 Bogumiły (Budry), Ort im Powiat Węgorzewski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Amalienhof, Kreis Angerburg, Ostpreußen
 Bogumiły (Pisz), Ort im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938 Bogumillen, 1938 bis 1945 Brödau, Kreis Johannisburg, Ostpreußen